Saint-Sulpice, Ain
 Saint-Sulpice, Haute-Saône
 Saint-Sulpice, Lot
 Saint-Sulpice, Maine-et-Loire
 Saint-Sulpice, Mayenne
 Saint-Sulpice, Nièvre
 Saint-Sulpice, Puy-de-Dôme
 Saint-Sulpice, Savoie
 Saint-Sulpice, Tarn